Лазиопеталум () — род кустарников семейства Мальвовые, включает около 35 видов, эндемиков Австралии. Особенно много видов (24) встречается в Западной Австралии. Род описан в 1798 году Джеймсон Эдвардом Смитом. Лазиопеталумы называют «вельветовые кусты» () за типичную «тонкую меховую» опушку ствола, листьев и цветов.

Виды 
Род Лазиопеталум включает следующие виды:

 Lasiopetalum angustifolium W.Fitzg. (Narrow-leaved Lasiopetalum)
 Lasiopetalum baueri Steetz ( slender velvet bush)
 Lasiopetalum behrii (Лазиопеталум Бера, розовый вельветовый куст) F.Muell.
 Lasiopetalum bracteatum (Endl.) Benth. (Helena Velvet Bush)
 Lasiopetalum compactum Paust
 Lasiopetalum cordifolium Endl.
 Lasiopetalum dielsii E.Pritz.
 Lasiopetalum discolor Hook.
 Lasiopetalum drummondii Benth.
 Lasiopetalum ferrugineum (Лазиопеталум ржавый, ржавый вельветовый куст) (Sm.) Andrews
 Lasiopetalum fitzgibbonii F.Muell.
 Lasiopetalum floribundum Benth. (Free-flowering Lasiopetalum)
 Lasiopetalum glabratum Paust
 Lasiopetalum indutum Steud.
 Lasiopetalum joyceae BlLakely
 Lasiopetalum lineare Paust
 Lasiopetalum longistamineum Maiden & Betche
 Lasiopetalum macrophyllum Graham (shrubby velvet bush)
 Lasiopetalum maxwellii (Лазиопеталум Максвелла) F.Muell.
 Lasiopetalum membranaceum (Steud.) Benth.
 Lasiopetalum membraniflorum F.Muell.
 Lasiopetalum micranthum Hook.f.
 Lasiopetalum microcardium E.Pritz.
 Lasiopetalum molleBenth. (Soft-leaved Lasiopetalum )
 Lasiopetalum monticola Paust
 Lasiopetalum ogilvieanum F.Muell.
 Lasiopetalum oldfieldii F.Muell.
 Lasiopetalum oppositifolium F.Muell.
 Lasiopetalum parviflorum Rudge
 Lasiopetalum parvuliflorum F.Muell.
 Lasiopetalum quinquenervium Turcz.
 Lasiopetalum rosmarinifolium (Turcz.) Benth.
 Lasiopetalum rotundifolium Paust
 Lasiopetalum rufum R.Br. ex Benth.
 Lasiopetalum schulzenii (Лазиопеталум Шульцена, опадающий вельветовый куст) (F.Muell.) Benth.
 Lasiopetalum x tepperi'' F.Muell.

Примечания

Ссылки 
 Malvaceae: Lasiopetalum (галерея)

Мальвовые
Флора Австралии